Корейську Народну Демократичну Республіку на зимових Олімпійських іграх 1984 представляли 6 спортсменів в 1 виді спорту. Збірна не завоювала жодної медалі.

Ковзани

Посилання 

 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Sports-Reference.com

1984
Країни на зимових Олімпійських іграх 1984